Riveros ist der Familienname folgender Personen: 

 Bárbara Riveros Díaz (* 1987), chilenische Profi-Triathletin
 Blás Riveros (* 1998), paraguayischer Fußballspieler
 Cristian Riveros (* 1982), paraguayischer Fußballspieler
 Guillermo Riveros (1902–1959), chilenischer Fußballspieler
 Miguel Riveros (* 1976), chilenischer Comiczeichner und Illustrator
 José Galvarino Riveros Cárdenas (19. Jahrhundert), chilenischer Marineoffizier

Riveros ist der Name folgender Schiffe:
 Almirante Riveros (DG 18), Zerstörer der chilenischen Marine (Stapellauf 1958)

Siehe auch:
 Rivero